Сезон 2022/2023 годов станет для футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» 8-м в его истории. Команда примет участие во 2-м для себя Чемпионате России и в 6-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого сезона, ФК «Пари Нижний Новгород» занял одиннадцатое место, сохранив прописку в РПЛ.

Хронология сезона

Первая часть сезона 
 1 июня 2022 года Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода» в связи с истечением контракта.
 10 июня 2022 года бюро исполкома РФС утвердило переименование «Нижнего Новгорода» в «Пари Нижний Новгород».
 12 июня 2022 года был продлён контракт с техническим спонсором клуба «Jako».
 16 июня 2022 года «Пари Нижний Новгород» возглавил действующий главный тренер «молодёжки» Михаил Галактионов, он будет совмещать работу в клубе и сборной.
 7 июля 2022 года «Пари Нижний Новгород» стал серебряным призёром Кубка PARI Премьер, проиграв в серии пенальти «Зениту» (1:1) и «Сочи» (1:1), но обыграв ЦСКА (2:0).
 14 июля 2022 года на набережной Федоровского прошла презентация «Пари Нижний Новгород» совместно с компанией PARI. На встрече с болельщиками представили новичков, форму на новый сезон, а также новый логотип команды.

Вторая часть сезона

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы 2022/2023

Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду

** Из аренды

*** Свободный агент

Руководство клуба 
  Равиль Измайлов — генеральный директор
  Игорь Кудряшов — заместитель генерального директора по трансферной политике и развитию молодёжного футбола
  Валерий Торопыгин — заместитель генерального директора, руководитель службы безопасности
  Сергей Козунов — начальник отдела по связям со СМИ

Тренерский штаб

Основной состав

До 31 мая 
  Александр Кержаков — главный тренер
  Владимир Казаков — старший тренер
  Руслан Аджинджал — тренер
  Антон Хазов — тренер
  Валерий Клеймёнов — тренер вратарей
  Дмитрий Полянин — тренер по физподготовке

С 16 июня 
  Михаил Галактионов — главный тренер
  Олег Лёвин — старший тренер
  Антон Хазов — тренер
  Валерий Клеймёнов — тренер вратарей
  Кирилл Жинкин — тренер по физподготовке
  Дмитрий Полянин — тренер по физподготовке
  Владимир Савченко — тренер-аналитик

Молодёжный состав 
  Валерий Бурлаченко — главный тренер
  Арнольд Слабодич — старший тренер
  Олег Макеев — тренер
  Сергей Павлов — тренер вратарей

Соревнования

Кубок «Пари» Премьер 2022

Турнирная таблица

Матчи

Предсезонные и товарищеские матчи

Лето 2022

Чемпионат России

Турнирная таблица

Результаты матчей

Результаты по турам

Кубок России

Путь РПЛ. Групповой этап 
Группа А

Результаты матчей

Статистика игроков

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован в хронологическом порядке.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Нижний Новгород»
 ФК «Нижний Новгород» на сайте РПЛ

Сезоны ФК «Пари Нижний Новгород»
Нижний Новгород